Die Evergreen L-Klasse ist eine Baureihe von Containerschiffen der taiwanischen Reederei Evergreen Marine.

Geschichte 

Die ersten 20 Schiffe des L-Typs gaben mehrere Tochterunternehmen der Evergreen Marine zwischen Juli und September 2010 bei der Werft Samsung Heavy Industries in Geoje in Auftrag. Im Mai 2011 bestellte die Reederei weitere zehn Schiffe des Typs bei der Werft China Shipbuilding Corporation (CSBC) in Keelung. 2012 begann Samsung mit der Ablieferung der ersten Neubauten, 2013 folgten die ersten Schiffe von CSBC. Eingesetzt werden die Schiffe der L-Klasse auf Diensten zwischen Fernost und Europa.

Die Schiffe der L-Klasse zählen aufgrund ihrer Abmessungen zu den Post-Panamax-Containerschiffen. Seit der Fertigstellung der neuen Schleusen 2016 können sie den Panamakanal jedoch passieren und zählen somit zu den Neopanamax-Containerschiffen.

Der Schiffstyp verfügt laut Klassifikationsgesellschaft über eine Kapazität von 8000 TEU bei den ersten Schiffen und 8488 TEU bei späteren Einheiten, die Reederei gibt geringfügig höhere Werte von 8452 und 8508 TEU an. 942 Stellplätze können mit Kühlcontainern besetzt werden. Die Schiffe verfügen über mit Cellguides ausgerüstete Laderäume, die mit Pontonlukendeckeln verschlossenen werden. Das Deckshaus der Schiffe ist etwa auf vier Fünftel der Länge achtern angeordnet. Ein besonderes Merkmal ist der für Evergreen-Schiffe typische über die gesamte Schiffsbreite reichende Decksaufbau mit zwei Schornsteinen.

Umweltschutztechnisch knüpfen die Schiffe in vielen Punkten an die zuvor gebauten Evergreen S-Klasse an. Der Schiffsrumpf des L-Typs wurde mit hochfestem Stahl gebaut und im Hinblick auf eine Reduzierung der Ballastwassermenge sowie für den Slow-steaming-Betrieb  konzipiert. Die Antriebsmotoren des Typs MAN B&W 9K98ME-7 mit elektronisch geregelter Einspritzung sollen geringe Abgasemissionen ermöglichen.

Die Schiffe (Auswahl)

Einzelnachweise  

Motorschiff
Frachtschiffsklasse
Containerschiffstyp